La Serie B1 2020-2021 si è svolta dal 23 gennaio al 27 giugno 2021: al torneo hanno partecipato sessanta squadre di club italiane.

Regolamento

Formula 
La formula del torneo è stata più volte rivista, adattandosi di volta in volta all'evoluzione della pandemia di COVID-19; nella versione definitiva, le squadre, divise in cinque gironi, ciascuno dei quali è stato ulteriormente suddiviso in due sottogironi, hanno disputato un girone all'italiana, con gare di andata e ritorno, per un totale di dieci giornate.

Al termine della regular season:
 Le prime quattro classificate di ciascun sottogirone hanno acceduto alla prima fase dei play-off promozione.
 Per decisione della FIPAV, nessuna squadra è stata retrocessa.

I play-off promozione si sono giocati con gare di andata e ritorno (in caso di parità di punti dopo le due partite è stato disputato un golden set).
 Nella prima fase si sono svolti gli incontri tra le prime quattro classificate di ciascun sottogirone e quelle dell'altro raggruppamento dello stesso girone: le vincenti hanno avuto accesso alla seconda fase.
 Nella seconda fase si sono incontrate ancora squadre dello stesso girone: le vincenti e le due migliori perdenti hanno acceduto alla terza fase.
 Le dodici squadre qualificate si sono incontrate con accoppiamenti stabiliti in base ai risultati ottenuti negli incontri della seconda fase: le sei squadre vincenti sono state promosse in Serie A2.

Criteri di classifica 
Se il risultato finale è stato di 3-0 o 3-1 sono stati assegnati 3 punti alla squadra vincente e 0 a quella sconfitta, se il risultato finale è stato di 3-2 sono stati assegnati 2 punti alla squadra vincente e 1 a quella sconfitta.

L'ordine del posizionamento in classifica è stato definito in base a:
Punti;
Numero di partite vinte;
Ratio dei set vinti/persi;
Ratio dei punti realizzati/subiti.

Squadre partecipanti

Girone A 
Sottogirone A1

 II

Sottogirone A2

Girone B 
Sottogirone B1

Sottogirone B2

Girone C 
Sottogirone C1

Sottogirone C2

 II

Girone D 
Sottogirone D1

Sottogirone D2

Girone E 
Sottogirone E1

Sottogirone E2

Torneo

Regular season

Sottogirone A1

Risultati

Classifica 

Legenda:
      Qualificata ai play-off promozione.

Sottogirone A2

Risultati

Classifica 

Legenda:
      Qualificata ai play-off promozione.

Sottogirone B1

Risultati

Classifica 

Legenda:
      Qualificata ai play-off promozione.

Sottogirone B2

Risultati

Classifica 

Legenda:
      Qualificata ai play-off promozione.

Sottogirone C1

Risultati

Classifica 

Legenda:
      Qualificata ai play-off promozione.

Sottogirone C2

Risultati

Classifica 

Legenda:
      Qualificata ai play-off promozione.

Sottogirone D1

Risultati

Classifica 

Legenda:
      Qualificata ai play-off promozione.

Sottogirone D2

Risultati

Classifica 

Legenda:
      Qualificata ai play-off promozione.

Sottogirone E1

Risultati

Classifica 

Legenda:
      Qualificata ai play-off promozione.

Sottogirone E2

Risultati

Classifica 

Legenda:
      Qualificata ai play-off promozione.

Play-off promozione

Tabellone

Risultati

Prima fase

Seconda fase

Terza fase

Note

Collegamenti esterni 
 

Pallavolo nel 2021
 2020-2021